Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Raya (Oost-Atjeh), een onderdistrict van het regentschap Oost-Atjeh in de provincie Atjeh
 Sungai Raya (Bengkayang), een onderdistrict van het regentschap Bengkayang in de provincie West-Kalimantan
 Sungai Raya (Kubu Raya), een onderdistrict van het regentschap Kubu Raya in de provincie West-Kalimantan
 Sungai Raya (Hulu Sungai Selatan), een onderdistrict van het regentschap Hulu Sungai Selatan in de provincie Zuid-Kalimantan
Plaats in Indonesië
 Sungai Raya (Nipah Panjang), een plaats in het regentschap Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
 Sungai Raya (Siempat Nempu Hulu), een plaats in het regentschap Dairi in de provincie Noord-Sumatra
 Sungai Raya (Batang Tuaka), een plaats in het regentschap Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Sungai Raya (Rengat), een plaats in het regentschap Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Sungai Raya (Meral), een plaats in het regentschap Karimun in de provincie Riouwarchipel
 Sungai Raya (Singkep Barat), een plaats in het regentschap Lingga in de provincie Riouwarchipel